Ел Мимбрал има више значења:

 Ел Мимбрал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Мимбрал (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику